OHI steht für:
 Flughafen Oshakati in Namibia (IATA-Code)
 Odenwälder Hartstein-Industrie
 Oxford Happiness Inventory, Verfahren der Glücksforschung

Ohi steht für:
 Kernkraftwerk Ōi in Japan

OHI